Швегу́з-Танн, Швеґуз-Танн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на схід від Парижа, 105 км на південний захід від Страсбура, 39 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 274 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 747,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Швегуз-Танн на сайті французького Національного інституту географії
 Швегуз-Танн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Швегуз-Танн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Швегуз-Танн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Швегуз-Танн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн